У́лица А́нны Северья́новой (название утверждено 4 декабря 1978 года, ранее — Тре́тья Звенигоро́дская у́лица) — улица в Центральном административном округе города Москвы на территории Пресненского района. Берёт начало от Мантулинской улицы, пересекает Шмитовский проезд, улицу Анатолия Живова и заканчивается примыканием к улице Костикова. Нумерация домов начинается от Мантулинской улицы.

Переименована в 1978 году в честь Анны Алексеевны Северьяновой (1908—1969) — директора крупного текстильного предприятия «Трёхгорная мануфактура». Прежнее название — 3-я Звенигородская улица — было дано по находящемуся вблизи Звенигородскому шоссе.

История

Здания и сооружения 

По нечётной стороне:

По чётной стороне:

Транспорт 
 Станции метро «Улица 1905 года», «Выставочная».

Улица в произведениях литературы и искусства

Источники

Ссылки 
 Карты Яндекс — Улица Анны Северьяновой
 Улица Анны Северьяновой на www.mom.ru
 Интересные места и события на карте

Улицы Москвы, названные в честь людей
Переименованные улицы Москвы